

Persone
 Alex Goode (1988) – rugbista a 15 britannico
 Andre Goode (1963) – ex cestista statunitense
 Andy Goode (1980) – rugbista a 15 britannico
 Brett Goode (1984) – giocatore di football americano statunitense
 Henry Goode Blasdel (1825-1900) – politico statunitense 
 Jeff Goode (...) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 John Paul Goode (1862-1932) – cartografo statunitense
 Matthew Goode (1978) – attore inglese
 Najee Goode (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Richard Goode (1943) – pianista classico statunitense

Altro
 11790 Goode – asteroide della fascia principale
 Johnny B. Goode – singolo di Chuck Berry, pubblicato nel 1958
 Johnny B. Goode – album live postumo di Jimi Hendrix. pubblicato nel 1986